

Patronyme 

 Ludwig Kaas (1881-1952), prêtre catholique et politicien allemand ;
 Patricia Kaas (1966-), chanteuse française ;
 Nikolaj Lie Kaas (1973-), acteur danois.

Cinéma 
 La planète Dromund Kaas est une planète de Star Wars.

Voir aussi 
 L'affaire judiciaire Kaas.

 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain